Durch die Wüste bezeichnet:

 einen Roman von Karl May, siehe Orientzyklus#Durch die Wüste
 Durch die Wüste (Film), einen Film zum gleichnamigen Buch
 Durch die Wüste (Spiel), ein Brettspiel von Reiner Knizia